Der Schweizer Cup 1931 war die erste Austragung des Schweizer Cups in Basketball.

Waadtländer Qualifikationsturnier 
Die Spiele fanden am Sonntag, 1. März 1931 statt. Der erste und zweit Platzierte qualifizierten sich für die Vorschlussrunde.

Vorschlussrunde 
Spiele waren zur Pfingsten 23.–25. Mai 1931.

Finale

Erstes Final

Finale

Einzelnachweise 

Basketballveranstaltung 1931
Basketballwettbewerb in der Schweiz